Merzifon (district), een district van de Turkse provincie Amasya
Merzifon (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing